Саввинский сельсовет

 Саввинский сельсовет — в Балашихинском районе Московской области (до 1954)
 Саввинский сельсовет — в Дмитровском районе Московской области (до 1939)
 Саввинский сельсовет — в Егорьевском районе Московской области (до 1994)
 Саввинский сельсовет — в Звенигородском (1929—1957, 1960—1965), Кунцевском (1957—1960) и Одинцовском (1965—1994) районах Московской области